Velella är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av de Lamarck 1801. Enligt Catalogue of Life ingår Velella i familjen Porpitidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Velellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Velella